Landjäger steht für:

 Landjäger, Schweizer und südwestdeutsche Wurstsorte
 Landjäger, historische Bezeichnung für einen Oberförster
 Landjäger, historische Bezeichnung für Gendarmen, siehe Gendarmerie
 Landjäger, Mitglied der Gendarmerie des Königreichs Württemberg, siehe Königlich Württembergisches Landjägerkorps
 Landjäger, Mitglied der Preußischen Landjägerei, siehe Königlich Preußische Landgendarmerie
 Landjäger, historische Bezeichnung für Angehörige der Polizei Bremen in den Landgebieten, siehe Polizei Bremen #1800 bis 1918

Siehe auch:
 Feldjäger
 Stadtjäger